A Taça dos Campeões Europeus 1984–85 foi a 30ª edição da Taça dos Campeões Europeus.

Primeira fase 

|}

¹ Levski-Spartak venceu no número de gols fora de casa.

² Dynamo Berlin venceu na cobrança de pênalti.

3 Linfield venceu no número de gols fora de casa.

Esquema

Segunda fase 

|}

¹ Dnipro Dnipropetrovsk venceu no número de gols fora de casa.

² Gothenburg venceu no número de gols fora de casa.

Quartas de final 

|}

¹ Bordeaux venceu na cobrança de pênalti.

Semifinal 

|}

Final

Ligações externas 
 

1984–85
1984 no futebol
1985 no futebol